korma, közép-ázsiai étel 
Korma, Karma fehéroroszországi település orosz neve